Битва на Альті (1019) — між Ярославом Мудрим та Святополком Окаяним в ході боротьби за спадщину Володимира Святославича.
 Битва на Альті (1068) — між Ярославичами та половцями які вторглись на Русь.